Akihiro – asteroide
Akihiro – nome proprio maschile giapponese
Akihiro – un personaggio dei fumetti Marvel Comics